Gröba steht für:

 Gröba (Riesa), ein Ortsteil der Stadt Riesa, Landkreis Meißen, Sachsen
 Gröba (Meuselwitz), bildet zusammen mit Wintersdorf den Ortsteil Wintersdorf-Gröba der Stadt Meuselwitz, Landkreis Altenburger Land, Thüringen

Siehe auch:
 Schloss Gröba
 Gröba-Siedlung, ein Wohnhausverbund in Radebeul
 Verwaltungsgebäude Elektrizitätsverband Gröba in Radebeul
 Bosengröba bei Meuselwitz
 Gutengröba bei Neukieritzsch